Gregorio III – papa della Chiesa cattolica dal 731 al 741
Gregorio III di Alessandria – patriarca greco-ortodosso di Alessandria
Gregorio III di Costantinopoli, detto Mammas o Mammis – patriarca greco di Costantinopoli
Gregorio III di Napoli – duca di Napoli del IX secolo
Gregorio III Laham – patriarca emerito di Antiochia dei melchiti